Nolan steht für:
 Nolan (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Nolan Helmets, italienischer Hersteller von Motorradhelmen
 Nolan-Diagramm, politisches Diagramm
 Lincoln & Nolan, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 (9537) Nolan, Asteroid des Hauptgürtels

Nolan ist der Name folgender:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nolan (Kansas), im Pottawatomie County
 Nolan (North Dakota), im Cass County
 Nolan (Texas), im Nolan County
 Nolan (West Virginia), im Mingo County
 Nolan Hills, Ort in Alabama, Vereinigte Staaten

geografischer Objekte:
 Nolan-Insel, Insel im Marshall-Archipel, Antarktis
 Nolan Pillar, Felssporn im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Noland
 Nolen
 Nolin
 Nowlan